Gortsaranaïn (armeniska: Գործարանային) är en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Shengavit. 

Stationen Gortsaranaïn öppnades den 11 juni 1983.

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Gortsaranaïn (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana